Садаковский:

 Садаковский — посёлок в Кировской области
 Садаковский — починок в Удмуртии